Minthodes är ett släkte av tvåvingar. Minthodes ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Minthodes